Burnt River (engl. für „verbrannter Fluss“) ist der Name folgender Flüsse:

 Burnt River (Cameron Lake), in Ontario, Kanada
 Burnt River (Snake River), in Oregon, Vereinigte Staaten

Burnt River ist der Name folgender Orte:

 Burnt River (Ontario), Ort in Ontario, Kanada